Matt Doherty puede referirse a las siguientes personas:
 Matt Doherty (baloncestista) Matt Doherty; baloncestista de East Meadow, Nueva York, Estados Unidos.
 Matt Doherty (futbolista), Matthew James Doherty; futbolista de Dublín, Leinster, Irlanda